Doña Bárbara hace referencia a varios artículos:

Literatura 

 Doña Bárbara (1929), novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos.
Doña Bárbara, personaje de la novela homónima.

Adaptaciones

Cine 
 Doña Bárbara (película de 1943), obra mexicana basada en la novela anterior, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix.
 Doña Bárbara (película de 1998), obra argentina dirigida por Betty Kaplan.

Televisión 
 Doña Bárbara (telenovela de 1958), obra venezolana producida por Televisa.
 Doña Bárbara (telenovela peruana) (1964), producida por América Televisión.
 Doña Bárbara (telenovela de 1967), producida por Venevisión.
 Doña Bárbara (telenovela de 1975), producida por RCTV.
 Doña Bárbara (telenovela de 1977), producida por Televisión Cubana.
 Doña Bárbara (telenovela de 2008), obra colombo-estadounidense coproducida por producida por RTI Televisión para Telemundo y Sony Pictures Television.

Música 
 Doña Bárbara (ópera) (1966), basada en la novela homónima, compuesta por Caroline Lloyd y con libreto de Isaac Chocrón.